Talfah oder Talfāh ist der Familienname folgender Personen:

 Adnān Chairallāh Talfāh (1941–1989), irakischer General und Verteidigungsminister
 Chairallāh Talfāh (1910–1993), irakischer Politiker, „graue Eminenz“ des Takriti-Clans
 Sadschida Talfah (* 1936), erste Frau und Cousine von Saddam Hussein